Валерий Владимирович Степанов (28 марта 1928, Борисоглебск, Воронежская губерния — 2008) — российский и советский , народный архитектор Российской Федерации (2003). Член правления Союза архитекторов и Московской организации архитекторов; секретарь правления Союза архитекторов СССР (1975—1990); депутат и член исполкома Райсовета и Мосгорсовета (1970—1985), почётный член международной организации Союза архитекторов (2000), член-корреспондент РААСН, почётный строитель России.

Биография 
Отец — Владимир Николаевич Степанов (1900), профессор Тимирязевской академии, мать — Серафима Ивановна, лаборант в медицинском институте.

В. В. Степанов окончил Московский архитектурный институт в 1951 году, в том же году по его проекту был построен павильон «Цветоводство» на ВСХВ. Работал в архитектурной мастерской академика К. С. Алабяна, затем в мастерской Моспроект-2. В эти годы он выполнил ряд проектов по жилой застройке, в числе которых — комплекс домов ЖСК «Советский писатель», «Киноработник», «Артисты цирка» в кварталах вдоль Ленинградского проспекта в районе метро «Аэропорт» (совместно с архитектором В. Петровым).

В 1967 году был назначен руководителем мастерской по проектированию нового комплекса Московского инженерно строительного института.

В 1970 году — председатель Московской организации Союза архитекторов СССР .

В 1970 году В. В. Степанов возглавил объединенный коллектив мастерских №№ 13 и 17. Преподавал в МАрхИ, с 1992 года — профессор. В 1977 году был назначен заместителем начальника Главного архитектурно-планировочного управления Москвы. Автор более 60 проектов жилых районов, кварталов, архитектурных объектов.

Награды 
 Народный архитектор Российской Федерации (2003).
 Заслуженный архитектор РСФСР (1978).
 Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1988).

Примечания

Литература 
 Валерий Владимирович Степанов

Выпускники МАРХИ
Преподаватели МАРХИ
Члены Союза архитекторов СССР
Архитекторы Российской Федерации